Андрей Цыганов:
 Цыганов, Андрей Васильевич (род. 1954) — российский дипломат.
 Цыганов, Андрей Евгеньевич (род. 1979) — российский рэп-исполнитель.